Бејпорт има више значења:
 Бејпорт (Флорида)
 Бејпорт (Њујорк)
 Бејпорт (Минесота)